Enoque ou Enoch (do hebraico: חֲנוֹךְ, hebraico moderno: H̱anokh, tiberiano: Ḥănôḵ; grego: Ενώχ, Enōkh; nome árabe: إينوخ, "iniciado, dedicado, disciplinado") é um nome hebraico e pode se referir a:

Pessoas 
 Enoque Guilherme, futebolista angolano
 Enoque Pelágio, radialista brasileiro

Ocorrências bíblicas
 Enoque, filho de Caim e sobrinho de Sete, embora o tio fosse mais novo (Gen. 4: 17).
 filho de Sete (Gn 5.18 - O capítulo 5 de Gênesis traz a descendência de Sete).
 Enoque, antepassado de Noé, aquele que "andou com Deus" .
 Um dos profetas do Islão, conhecido como Idris (em árabe: إدريس ).    
 Um dos cinco filhos de Midiã de acordo com o Gênesis.
 Enoque, filho de Rúben
 Enos (ou Enosh), neto de Adão (), e avô de Enoque ().
 Livro de Enoque, um livro apócrifo.
 Linguagem enoquiana, uma linguagem de uso ocultista

Lugares 
 Enoch (Utah)
 Enoch Cree Nation, perto de Edmonton, Canadá
 Enoch Lake, uma pequena comunidade perto de Lake Park, Georgia, EUA

Outros 
 Enoch, uma banda mais tarde renomeada para P.O.D. (Payable On Death)

Desambiguação